Чемпионат Франции по международным шашкам среди мужчин 2000 года прошёл в деревне Le Prade, входящей в город/муниципалитете Дуэль, с 5 по 13 августа по круговой системе. В нём приняли участие 12 спортсменов.

 — Арно Кордье

 — Jean Dalmeida

 — Андре Беркот

Результаты

Ссылки 
 турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

Спорт во Франции в 2000 году
2000 год в шашках
Август 2000 года